Uia di Bessanese – montagna delle Alpi Graie
 Tour della Bessanese – percorso escursionistico intorno all'Uia di Bessanese